Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2011 odbyły się między 30 września a 8 października, w duńskim Tårnby, na lodowisku Tårnby Curling Club. 

Tytułu mistrzowskiego drugi rok z rzędu broniła reprezentacja Szkocji. W zawodach udział wzięło 25 reprezentacji, w rywalizacji zadebiutowała Rumunia. Jednocześnie z turniejem rozegrano Mistrzostwa Europy grupy C.

Złote medale wywalczyli Szwajcarzy (Thomas Lips), którzy pokonali w finale 9:3 Niemców (Alexander Baumann). Na najniższym stopniu podium stanęli Czesi (Kryštof Chaloupek) wygrywając 7:6 nad Duńczykami (Michael Qvist).



Grupy
Drużyny podzielono na 3 grupy:

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał
8 października 2011; 15:00

Mały finał
8 października 2011; 15:00

Półfinały
8 października 2011; 10:00

Ćwierćfinały
7 października 2011; 20:30

Klasyfikacja grupowa
Po sesji 19.

Round-Robin

Sesja 1.
1 października 2011; 20:00

Sesja 2.
2 października 2011; 8:30

Sesja 3.
2 października 2011; 16:00

Sesja 4.
3 października 2011; 8:30

Sesja 5.
3 października 2011; 16:00

Sesja 6.
4 października 2011; 12:00

Sesja 7.
4 października 2011; 19:30

Sesja 8.
5 października 2011; 8:30

Sesja 9.
5 października 2011; 12:00

Sesja 10.
5 października 2011; 16:00

Sesja 11.
5 października 2011; 19:30

Sesja 12.
6 października 2011; 8:30

Sesja 13.
6 października 2011; 12:00

Sesja 14.
6 października 2011; 16:00

Sesja 15.
6 października 2011; 19:30

Sesja 16.
7 października 2011; 8:30

Sesja 17.
7 października 2011; 12:00

Sesja 18.
7 października 2011; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona Mistrzostw 

2011
2011 w curlingu
Curling w Danii
2011 w Danii
Region Stołeczny